Мон де Марсан () град је у Француској, у департману Ланд.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 29.489.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Алингсос
  Alingsås Municipality

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској